

Patronyme 

 Elia Elia (1996-), joueur de rugby à XV samoan ;
 Eljero Elia (1987-), footballeur néerlandais ;
 Juan Elía (1979-), footballeur espagnol ;
 Marios Joannou Elia (1978-), compositeur chypriote ;
 Miriam Elia, artiste et animatrice britannique.

Prénom 
Elia est une forme étrangère du prénom masculin Élie.

Personnalités désignées par ce prénom 
Élia peut désigner :
 Élia, la première ou deuxième épouse du général et homme politique romain  Sylla.

Elia peut désigner :
 Elia, une chanteuse française.

Autres 
Elia peut désigner :
 Elia, une entreprise spécialisée dans le transport d'électricité en Belgique ;
 Elia, un genre de gastéropodes de la famille des Clausiliidae.

Eliá peut désigner :
 Eliá, un parti politique grec créé en 2014.

Homonymie de prénom